Le Royal York, maintenant connu sous le nom de Fairmont Royal York, est un hôtel historique situé dans le centre-ville de Toronto (Ontario), au Canada), au 100 Front Street Ouest.
 Royal York est une station de la ligne Bloor-Danforth du métro de Toronto, au Canada.